Zichner ist der Familienname folgender Personen:

 Frank-Immo Zichner (* 1962), deutscher Pianist
 Ludwig Zichner (* 1942), deutscher Orthopäde
 Rudolf Arthur Zichner (1887–1965), deutscher Architekt, Regierungsbaumeister in Wiesbaden